Fekete Mária (1942) jelmeztervező, grafikusművész
 Fekete Mária (1943) evezős, síelő
 Fekete Mária (1973) válogatott labdarúgó